Список космических запусков СССР в 1983 году

26 сентября 1983 года во время предстартового отчета на ПУ 1/5 Байконура произошёл пожар и взрыв РН «Союз-У» с КК «Союз 7К-СТ»
космонавты В. Титов и Г. Стрекалов были спасены САС приведенной в действие операторами старта.

Статистика 
Количество запусков: 100

Успешных запусков: 98

См. также 
 Список космических запусков в 1983 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Энциклопедия «Космонавтика» А.Железняков. Хроника освоения космоса
 Космические пуски и события в СССР и России